(1991-), judoka slovène
  (1866–1932), homme politique slovène
 Jože Pogačnik (1932–2016), réalisateur et scénariste yougoslave-slovène
  (1880–1919), juriste slovène
  (1920-2005), peintre slovène
 Marko Pogačnik (1944-) sculpteur slovène
  (1972-), homme politique slovène
 , personnalité politique slovène
 Milan Pogačnik (1946-), homme politique slovène
  (1919–2013), sportif slovène